Le terme Campeche peut se référer à :

Campeche, un district de la ville de Florianópolis;
 la praia do Campeche, une plage de l'île de Santa Catarina;
 l'île de Campeche, une petite île située au large de l'île de Santa Catarina.

la ville de Campeche;
 l'État de Campeche.
 la baie de Campêche

Autres
 le campêche, un arbre (du genre Haematoxylum) également originaire de cette région du Mexique.

Homonymie de toponyme